Biografies:
 Joan Bastardas i Parera (1919-2009) llatinista i romanista català
 Josep Buch i Parera (1902-1991), excursionista i historiador català
 Josep Maria Burset i Parera (1917-2004) futbolista català
 Narcís Cuyàs i Parera (1880-1953) fotògraf i cineasta català
 Matias Ferret i Parera (1888-1975) cantant català
 Josep Font i Parera (1913-1971) compositor català
 Joaquim Fornells i Parera (1898-1953) dirigent sindical i polític català
 Joan Marsillach i Parera (1821-1896), metge català
 Rafael Nadal i Parera (1986), tennista mallorquí
 Antoni Nicolau i Parera (1858-1933) compositor i director d'orquestra català
 Sílvia Parera i Carrau (1969), nedadora catalana
 Pere Parera i Cartró (1947) polític català
 Eva Parera i Escrichs (1973), política catalana
 Antoni Parera Fons (1943), músic i compositor mallorquí
 Valentín Parera Mora (1895-1986) actor de cine mut andalús
 Blai Parera i Moret (1776-1840), músic i compositor català
 Manuel Parera i Penella (1907-1975), futbolista català
 Ramon Parera i Penella (1912), futbolista català
 Joan Parera i Reinés (1893-1970), violinista i compositor català
 Josep Parera i Romero (1830-1902), pintor i dibuixant català
 Miquel Àngel Parera Salvà (1984), violoncel·lista mallorquí
 Joan Parera Sansó (1865-1927) religiós i historiador malloarquí
 Antoni Parera i Saurina (1868-1946), escultor i professor català
 Pere Pi i Parera (1940) empresari i antic pilot de motociclisme català
 Josep Pratmarsó i Parera (1913-1985), arquitecte i humanista català
 Rosa Sabater i Parera (1929-1983), pianista i pedagoga catalana
 Maria Àngels Solà i Parera (1948), historiadora catalana
 Francesc Subirà Parera (1798-1881) militar i polític català
 Rafael Tristany i Parera (1814-1899), militar i carlista català
 Valentí Vallès i Parera (?), excursionista català
Indrets:
 Cal Parera, edifici d'Igualada
 Can Parera, edifici d'Aiguaviva
 Can Parera, masia de Llagostera
 Can Parera, edifici de Mataró
 Mas la Parera, masia d'Avià
 Molí d'en Parera, masia d'Aiguaviva
Altres:
 Perfumeria Parera, empresa catalana desapareguda
 Premi Josep Parera, guardó atorgat per Caixa Penedès